En Kongres el. engelsk Congress er betegnelse for et møde eller en faglig sammenkomst af en bred variation af fagfolk, politikere eller videnskabsmænd.

I en lang række lande betegnes landets lovgivende forsamling med betegnelsen Kongres, Congress, Congreso, Kongreso, el. lign.

En række politiske parti bærer også navnet Kongres, m.m.

Lovgivningsmæssige forsamlinger, parlamenter, m.m.
 Kongressen (Mexico) – Congreso de la Unión er Mexicos lovgivende forsamling.
 Kongressen, Argentina – Congreso de la Nación Argentina er Argentinas lovgivende forsamling.
 Kongressen (Filippinerne) – Kongreso ng Pilipinas er Filippinernes lovgivende forsamling.
 Kongressen, Peru – Congreso de la República er Perus lovgivende forsamling.
 Kongressen (USA) – Congress of the United States er det føderale tokammer-parlamentet i USA.
 Kongressen (Bolivia) – Congreso Nacional er Bolivias lovgivende forsamling..
 Kongressen (Brasilien) – Congresso Nacional er Brasiliens lovgivende forsamling.
 Kongressen (Chile) – Congreso Nacional er Chiles lovgivende forsamling.
 Kongressen (Ecuador) – Congreso Nacional er Ecuadors lovgivende forsamling..
 Kongressen (Guatemala) – Congreso de la República er Guatemalas lovgivende forsamling.
 Kongressen (Honduras) – Congreso Nacional er Honduras' lovgivende forsamling.
 Kongressen (Paraguay) – Congreso er tokammer-parlamentet i Paraguay.
 Kongressen (Dominikanske Republik) – Congreso Nacional er tokammer-parlamentet i Dominikanske Republik.
 Kongressen (Micronesien) – Congress of the Federated States of Micronesia er Mikronesiens lovgivende forsamling.
 Den Nationale Folkekongres – Folkerepublikken Kinas parlament.
 Kongressen (Spanien) – et af kamrene i Cortes Generales

Politiske partier
 Indian National Congress – det indiske kongresparti.
 Nepali Congress – det nepalesiske kongresparti.
 African National Congress – det sydafrikanske kongresparti

Kongres
 betegnelsen kongres (møde) anvendes for større møder, hvor der træffes besluttende afgørelser, formandsvalg, politisk strategi, m.m.

Politiske møder og forsamlinger
 Wienerkongressen – (1815), hvor der skete en reorganisering af Europa efter Napoleonskrigene.
 Berlinerkongressen – (1877-78), hvor der foregik en reorganisering af landene på Balkan.

Faglige og videnskabelige møder og sammenkomster
 Betegnelsen kongres anvendes ofte om videnskabelige konferencer.

Møder